The Little Detective – cortometraggio del 1908 prodotto dalla Vitagraph Company of America
 The Little Detective – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
 The Little Detective – cortometraggio del 1915 diretto da Milton J. Fahrney